Ве́нта:
 Вента — река в Литве и Латвии.
 Вента — река в России на Таймырском полуострове, приток Тареи, бассейн Пясины.
 Вента — населённый пункт в Кулдигском крае Латвии.
 «Вента» — латвийский футбольный клуб из города Вентспилс, существовавший в 1965—1996 годах.
 «Вента» — латвийский футбольный клуб, существовавший в 2002—2005 годах, базировавшийся сперва в Вентспилсе, а позднее — в Кулдиге.
 «Вента» — литовский футбольный клуб из города Куршенай.
 Вента, Хави (род. 1975) — испанский футболист, правый защитник.
 Вента-де-Баньос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия.
 Вента-дель-Моро — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия.
 Вента (фр. vente) — организация и место собраний карбонариев во Франции.

См. также